

Persone 
 Gigi Cifarelli – chitarrista e cantante italiano.
 Lucia Cifarelli – cantante statunitense.
 Michele Cifarelli – politico e magistrato italiano.